De kahikatea (Dacrycarpus dacrydioides) is een conifeer uit de familie Podocarpaceae. De soort is endemisch in Nieuw-Zeeland en staat op de Rode Lijst van de IUCN geklasseerd als 'niet bedreigd'.

Podocarpaceae
Endemische plant uit Nieuw-Zeeland
IUCN-status niet bedreigd